Dinastia Sena , dinastia de Bengala.
 Shiv Sena, partit nacionalista mahrata.
 Senes, grup ètnic del centre de Moçambic.
 Llengua sena, llengua bantu del centre de Moçambic.
 Reis
 Sena i Guttika, dos mercenaris indis que van assassinar al rei Suratissa i van usurpar el poder reial conjunt a Anuradhapura (Sri Lanka) durant 22 anys (237 a 215 aC) fins que foren derrotats i morts per Asela, germà de Suratissa.
 Sena I, rei d'Anuradhapura, 846-866
 Sena II, rei d'Anuradhapura, 866-901
 Sena III, rei d'Anuradhapura, 955-964
 Sena IV, rei d'Anuradhapura, 972-975
 Sena V, rei d'Anuradhapura, 991-1001
 Toponímia:
 Riu Sena (francès Seine)
 Riu Sena (Úmbria), a la vora de Sinigaglia.
 Sena (Aragó), municipi d'Osca (Aragó).
 Sena de Luna, municipi de la provincia de Lleó (Castella i Lleó).
 Sena i Marne, departament francès situat a la regió d'Illa de França.
 Sena Saint-Denis, departament francès situat a la regió d'Illa de França.
 Alts del Sena, departament situat a l'àrea metropolitana de París.
 Sena Marítim, departament francès situat a la regió d'Alta Normandia.
 Sena (Etrúria), ciutat entre l'Arno i l'Umbro.
 Sena Julia, nom llatí i català antic de Siena
 Sena Gallica, nom llatí de Senigallia o Sinigaglia

Vegeu també 
 Senna